Жанасу () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанасу — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Жанасу — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Жанасу — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.